

Вараксіно — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Вараксіно — село, Зав'яловський район, Удмуртія